Der Kanton Fresnes-en-Woëvre war bis 2015 ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Verdun, im Département Meuse und in der Region Lothringen; sein Hauptort war Fresnes-en-Woëvre. Letzter Vertreter im Generalrat des Départements war von 2008 bis 2015 Jean-Marie Cousin.

Der Kanton Fresnes-en-Woëvre war 257 km² groß und hatte 4.424 Einwohner (Stand 1999).

Gemeinden 
Der Kanton bestand aus 32 Gemeinden:

Bevölkerungsentwicklung 

Fresnesenwoevre
Aufgelöst 2015